
Список родов, входящих в семейство 
 Список составлен на основе данных Plants of the World Online (POWO).
 Знаком × отмечены роды, имеющие гибридное происхождение.

A 

  = 
  = 
 . Около 25 видов травянистых растений из Центральной и Южной Америки с нежными, обычно получими стеблями. Некоторые виды — комнатные растения.
 . Более 100 видов растений, распространённых в дождевых лесах Юго-Восточной Азии и Малайского архипелага. Большей частью — ползучие эпифиты. Популярные комнатные растения.
 
  = 
  = 
 
 
 
  = 
 
 
  = 
 
  = 
 . Три вида полукустарников из Китая и Северного Вьетнама.
  = 
  = 
  = 
  = 
  =

B 
  = 
  = 
 
 
 
  = 
  = 
 
 
 
  = 
  = 
  = 
  = 
  = 
 
  = 
  = 
  = 
  =

C 

  = 
  = 
  = 
  = 
  = 
  = 
  = 
  = 
  = 
  = 
 
 
  = 
  = 
  = 
  = 
  = 
 
 
 
  = 
  = 
  = 
  = 
  = 
  = 
  = 
  = 
 
 
  = 
  = 
  = 
 
 
 
  = 
  = 
  = 
  = 
 . Около 150 видов кустарников, полукустарников и лиан из тропической Америки. Многие виды — популярные комнатные растения.
  = 
 
  = 
 
 
 
  = 
  = 
  = 
 
 
 
 
 
  = 
 
  = 
 
  = 
  = 
  = 
  =

D 

  = 
 
  = 
  = 
  = 
 
  = 
 
 
  = 
  = 
  = 
  = 
  = 
 
 
 
  = 
  = 
  = 
  = 
  = 
 
 
  =

E 

 
 . 6 видов стелющихся трав из тропической Америки, а также Индии. Комнатные растения, ценящиеся как за декоративность цветков, так и за декоративность листьев.
 
  = 
  = 
 
  = 
  = 
  = 
  =

F 
  = 
 
  = 
  =

G 
  = 
 
  = 
 . Около 55 видов травянистых растений из Бразилии и других стран Южной Америки. Многие виды — оранжерейные и комнатные декоративные растения. Род назван в честь швейцарский учёного-энциклопедиста Конрада Геснера (1516—1565).
  = 
  = 
 
  = 
 
 
 
 
  = 
  = 
 
  =

H 

 . Два европейских вида из Болгарии и Греции, похожие на представителей рода . Используются в садоводстве, особенно для выращивания в рокарии.
  = 
  = 
  = 
  = 
 
  = 
 
 
  = 
 
  = 
  = 
  = 
  = 
 
  = 
  =

I 
  = 
  = 
  =

J 
  = 
  =

K 

 
  = 
  = 
  = 
 . Около 30 видов многолетних травянистых корневищных растений из тропических регионов Америки.
  = 
  =

L 
  = 
 
 
  = 
  = 
 
 
 
  = 
  = 
  = 
 
  = 
  = 
  = 
  = 
  = 
 
 
  = 
 
  =

M 

  = 
 
  = 
  = 
  = 
  = 
  = 
 
  = 
 
 
  = 
 . Монотипный род из Чили и Аргентины; ползучий или вьющийся полукустарник с жёсткими стеблями. Можно выращивать как комнатное растение.
 
 
  = 
 
  =

N 

  = 
 
 . Около 40 видов многолетних трав и полукустарников из тропической Америки; некоторые виды — комнатные растения.
 
 . 30 видов полукустарников со стелющимися стеблями из тропиков Южной Америки. Популярные тепличные и комнатные растения.
 
 
  =

O 
  = 
  = 
  = 
 
 
  = 
 
  = 
  = 
  = 
  = 
  = 
  =

P 
 
 
 
  = 
 
 
  = 
 
  = 
 
 
  = 
  = 
  = 
 
 
  = 
 
 
  = 
  = 
  = 
 
  = 
  = 
  = 
 
  = 
  = 
  = 
 
  = 
  =

Q 
  =

R 

 
 . Три вида морозостойких вечнозелёных многолетних трав с Пиренеев и Балкан; по внешнему виду похожи на ; используются в садоводстве, особенно для выращивания в рокарии.
 
  = 
 
 
 
 . Монотипный род из Новой Зеландии; вечнозелёный стройный кустарник, который может цвести круглый год; листья похожи на листья .
  = 
 
  = 
 
 
 
 
  = 
  = 
  =

S 

  = 
  = 
  = 
  = 
 
 . Монотипный род ползучих или вьющихся растений из южных регионов Чили.
  = 
  = 
  = 
  = 
  = 
 
 
 
 
  = 
 . Около 15 видов многолетних трав и полукустарников из Южной Америки с хорошо развитыми клубнями и опушёнными листьями.
  = 
  = 
 . 4 вида растений из Мексики и Гватемалы; многолетние корневищные травы, похожие на ; листья — с красными и пурпурными пятнами.
 
 
 
 
 
  = 
  = 
 . Около 130 видов красивоцветущих травянистых растений из влажных тропических и смешанных лесах Мадагаскара и Южной Африки, а также Юго-Восточной Азии. Популярное садовое и комнатное растение.
  = 
  = 
  =

T 

  = 
  = 
  = 
  = 
 
  = 
  = 
 
  = 
  = 
  = 
 
  = 
 
  = 
  = 
  = 
  = 
  = 
  = 
  = 
 
  =

U 

  =

V 
 
  = 
  = 
  =

W 
  = 
  = 
 . Род, близкий к роду ; включает 8 китайских эндемичных видов.
  =

× 

 
 
  = 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  = 
 
 
 
 
 
  = 
  = 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  =

Примечания

Литература 

 Все о комнатных фиалках / Ван дер Неер. — СПб.: ООО «С3КЭО Кристалл», М.: Оникс, 2007

Ссылки 
 Gesneriaceae на сайте POWO 

 
Геснериевые